Дені Жан Ашіль Люшер (; 4 жовтня 1846, Париж — 13 листопада 1908, там само) — французький історик-медієвіст і філолог; професор у Бордо, потім у Парижі. Його праці перевидавалися в другій половині XX сторіччя.

Одна з паризьких вулиць носить його ім'я — rue Achille-Luchaire.

Видання 

 Alain le Grand, sire d'Albret. L'Administration royale et la Féodalité du Midi (1440—1522), Париж, 1877, Текст. Переиздано: Slatkine, Женева, 1974.
 Les Origines linguistiques de l'Aquitaine (1877)
 Études sur les idiomes pyrénéens de la région française (1879). Переиздано: Slatkine, Женева, 1973.
 Recueil de textes de l'ancien dialecte gascon d'après les documents antérieurs au XIV s. suivi d'un glossaire (1881)
 Philippe-Auguste, Париж, 1884, Текст
 Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens (987—1180) (2 т., 1883)
 Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens, mémoires et documents. Études sur les actes de Louis VII (1885)
 Les Communes françaises à l'époque des Capétiens directs, Париж, 1890, Текст. Переиздано: Slatkine, Женева, 1977.
 Louis VI le Gros, annales de sa vie et de son règne (1081—1137), avec une introduction historique, Париж, 1890, Текст. Переиздано: Mégariotis, Женева, 1979.
 Manuel des institutions françaises: période des Capétiens directs (1892, Текст . Переиздано: Mégariotis, Женева, 1979.
 L'Université de Paris sous Philippe-Auguste, Париж, 1899. Текст
 Étude sur quelques manuscrits de Rome et de Paris (1899) Текст 
 Les Premiers Capétiens : 987—1137 (1901) Текст
 Innocent III, Rome et l'Italie, Париж, 1904. Текст
 Innocent III et la croisade des Albigeois, Париж, 1905. Текст Переведено: Люшер А. Иннокентий III и альбигойский крестовый поход. СПб.: Евразия, 2003. ISBN 5-8071-0137-5.
 Innocent III, la papauté et l'empire, Париж, 1906. Текст
 Innocent III, la question d'Orient, Париж, 1907. Текст
 Innocent III, les royautés vassales du Saint-Siège, Париж, 1908. Текст 
 Innocent III, le concile de Latran et la réforme de l'Église: avec une bibliographie et une table générale des six volumes (1908)
 La Société française au temps de Philippe-Auguste (1909). Переиздано: 1/ Slatkine, Genève, 1974; 2/

Примітки

Посилання 
 

Баскська мова
Члени Академії моральних і політичних наук
Французькі філологи
Випускники Вищої нормальної школи (Париж)
Померли в Парижі
Уродженці Парижа